«Судохо́дство» (укр. «Судноплавство») — украинское, периодическое специализированное издание международного уровня, основанное в 1993 году. Освещает вопросы развития украинского и мирового судоходства, деятельности транспортных и морских предприятий различных форм собственности, судоремонта, логистики, работы морских и речных портов и терминалов, законодательные процессы и проблемы

История 
Первый номер журнала «Судоходство» вышел в 1993 году в городе Одесса под патронатом Национального университета «Одесская морская академия». В 2003 году издательство перешло в собственность журналиста Александра Сивака.

Информация 
Каждый год журнал выступает медиа-партнером транспортных и судоходных украинских и международных выставок, а также соорганизатором «Trans Expo Odesa» (Украина) — одного из крупнейших событий в Европе и на территории СНГ, в которое входят: международная выставка по транспорту и логистике «Trans Ukraine»; международная выставка по судоходству, судостроению и развитию портов «Odesa»; специализированная выставка железнодорожного транспорта «TransRail Ukraine»; международная конференция по транспорту и логистике.

С 2021 «Судоходство» издается на украинском и английском языках, спецвыпуски с китайским переводом.

10 номеров в год печатаются на высоко полиграфическом европейском глянцевом формате В4 и имеют электронные версии. А также сайт с мониторингом новостей, аналитики, анонсов событий, интервью в морской и транспортной отрасли от экспертов, министерства инфраструктуры, консалтинговых компаний, учебных заведений, профильных общественных организаций, транспортных предприятий.

Основные рубрики 
 Личность номера
 Аналитика
 Порты и терминалы
 Образование
 Логистика
 Расследование
 Экология
 Интервью
 Морское право
 Развитие отрасли
 Проблемы отрасли
 События
 История
 Праздничный дайджест

Аудитория

по географии 
 Украина — 68 %
 Европа / США — 19 %
 Россия — 8 %
 другие — 5 %.

по группам 
 Владельцы и ТОП-менеджмент (CEO, CFO, CIO) морского и транспортного бизнеса.
 Морские и речные порты, перегрузочные терминалы.
 Учебные заведения и профильные общественные организации.
 Представители министерств, государственных структур, морских администраций и ассоциаций.
 Экспедиторские компании.
 Грузовладельцы и судовладельцы
 Эксперты морского бизнеса и транспортной отрасли.
 Моряки.

Ссылки на журнал 
 БессарабіЯ.UA
 Український Центр екологічних розслідувань
 МОРСКОЙ ДАЙДЖЕСТ
 MYROTVORETS NEWS
 Національний Промисловий Портал
 GMK Center
 АПК-Информ
 MINTRANS.NEWS